Aubin-Louis Millin de Grandmaison (1759-1818), naturaliste, bibliothécaire, archéologue et historien de l'art français ;
 Georges Millin de Grandmaison (1865-1943), homme politique français ;
 Robert Millin de Grandmaison (1896-1982), homme politique français ;
 Bill Millin (1922-2010), soldat britannique joueur de cornemuse ;
 Bruno Le Millin (1955-), comédien et scénariste français.